Terebratella är ett släkte av armfotingar. Terebratella ingår i familjen Terebratellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Terebratella